Cube – gra komputerowa
 Cube – seria trzech kanadyjskich filmów:
Cube – film z 1997 roku, reż. Vincenzo Natali,
 Cube 2 – film z 2002 roku, reż. Andrzej Sekuła,
 Cube Zero – film z 2004 roku, reż. Ernie Barbarash
The Cube – brytyjski teleturniej zręcznościowy